Kraam steht für: 

 Kraam, Gemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Gratschowka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland; früher Kraam, Dorf im Landkreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen: 

Kraam ist der Familienname folgender Personen: 

 Arvo Kraam (* 1971), estnischer Fußballspieler